nmz steht für:
 neue musikzeitung, eine Musikfachzeitschrift

NMZ steht für:
 Nordelbisches Missionszentrum, ein Werk der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
 Nordwestdeutsche Morgen-Zeitung, deutsche Tageszeitung für das Großherzogtum Oldenburg
 "Nur mal zeigen", gebräuchliche Abkürzung für das Zeigen von Bildern im deutschsprachigen Usenet

NMZ